François Barrois – presbitero francese
 Jules Henri Barrois – zoologo francese
 Kristina Barrois – ex tennista tedesca